Martin Štrba ist der Name folgender Personen:

* Martin Štrba (Kameramann) (* 1961), tschechischer Kameramann
 Martin Štrba (Eishockeyspieler) (* 1976), tschechischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Martin Štrbák (* 1975), slowakischer Eishockeyspieler